Schwaneweder Straße steht für:

 Schwaneweder Straße (Bremen)
 Schwaneweder Straße (Meyenburg)
 Schwaneweder Straße (Osterholz-Scharmbeck)